Het ATP-toernooi van Istanboel 2016 (met de officiële naam TEB BNP Paribas Istanbul) vond plaats van 25 tot en met 1 mei 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Koza World of Sports-faciliteit in Istanboel.

Het enkelspel werd gewonnen door Diego Schwartzman. Hij versloeg in de finale Grigor Dimitrov met 6–7, 7–6 en 6–0. Het dubbelspel werd gewonnen door Flavio Cipolla en Dudi Sela. Zij versloegen in de finale Andrés Molteni en Diego Schwartzman met 6–3, 5–7 en [10–7].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Istanboel
2016